Maulen Satymbayevich Mamyrov (kazakiska: Маулен Сатымбаевич Мамыров), född den 14 december 1970 i Alma Ata i Sovjetunionen, är en kazakisk brottare som tog OS-brons i flugviktsbrottning i fristilsklassen 1996 i Atlanta.

Källor

Kazakiska brottare
Kazakiska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 1996
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1996 från Kazakstan
Tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen 1996
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2000 från Kazakstan
Tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen 2000
Män
Födda 1970
Levande personer